Подавляющее число верующих (82,7%) в Киргизской Республике мусульмане. К христианам относит себя 16% верующих: русские традиционно исповедуют православие, немцы делятся на католиков и лютеран. Протестантские движения (баптисты, пятидесятники, адвентисты) включают как  русскоязычное население, так и киргизов.  
Есть в Киргизской Республике также малочисленные группы бахаи, иудеев, буддистов.

В 2009 году в Киргизской Республике был принят закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Киргизской Республике», который ужесточил деятельность религиозных организаций: для регистрации общины необходимо 200 членов, миссионерство существенно ограничено.

См. также 
Ислам в Киргизии

Примечания